Martinetto ima više značenja:
 Martinetto, Savona
 Martinetto, Torino